Conreu, tasques realitzades sobre la terra per tal que es pugui desenvolupar la producció vegetal
 Cultiu en feixes, sistema de conreu que disposa el terreny en feixes altrament dits bancals o terrasses.
 Cultiu cel·lular, procés mitjançant el qual cèl·lules es poden cultivar en condicions controlades
 Cultiu tissular de plantes, pràctica utilitzada per a propagar plantes sota condicions estèrils per a produir clons 
 Medi de cultiu líquid o un gel dissenyat per fer de suport al creixement de microorganismes, cèl·lules, etc.
 Cultiu microbià